Alei steht für:
 Alei, linker Nebenfluss des Ob in Sibirien

 Alei Stream steht für:
 Alei Stream (Olosega), Fluss auf dem südpazifischen Amerikanisch-Samoa
 Alei Stream (Ofu), Fluss auf Amerikanisch-Samoa

Siehe auch:
 Aley (Begriffsklärung)
 Alai (Begriffsklärung)